Skeleton () steht für:
 Skeleton (Programmierung), ein Programmcode
 Skeleton (Sportart), eine Wintersportart
 Skeleton Lakes, zwei zusammenhängende Seen in der Region Southland

Siehe auch:
 Skeleton Township
 Skeletons
 Skeletoon, eine italienische Power-Metal-Band